Termin -{ComC}- ima više značenja.

 (R)-2-hidroksikiselina dehidrogenaza, enzim
 (2R)-3-sulfolaktat dehidrogenaza (NADP+), enzim
 Kanadski otvoreni matematički izazov (), takmičenje